Wyspy na Golfsztromie – powieść Ernesta Hemingwaya
 Wyspy na Golfsztromie – amerykański film z 1977